E9 steht für:
 BMW E9, die Coupé-Variante der PKW-Baureihe E3 von BMW
 EMD E9, eine Diesellokomotive für Personenzüge des US-amerikanischen Lokomotivbauers General Motors Electro-Motive Division
 Europäischer Fernwanderweg E9, von Kap St. Vincent in Frankreich bis an die estnisch/russische Grenze
 Europastraße 9, eine Fernstraße von Orléon in Frankreich nach Barcelona in Spanien
 HMS E9, ein britisches U-Boot

e9 steht für:
 BYD e9, ein Elektroauto von BYD Auto

E9